

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 9 podstawowych
 Wilkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Żórawina
 Wilkowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Choceń
 Wilkowice – osada leśna wsi Bąkowa Góra w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Ręczno
 Wilkowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice
 Wilkowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka
 Wilkowice – część wsi Tomice w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Tomice
 Wilkowice – wieś w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Wilkowice
 Wilkowice – wieś w woj. śląskim, w pow. tarnogórskim, w gminie Zbrosławice
 Wilkowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Klimontów
 Wilkowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Lipno
 Wilkowice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Postomino

Inne 
 Wilkowice – gmina wiejska
 Osiedle Wilkowice – część wsi Wilkowice w woj. śląskim, w pow. tarnogórskim, w gminie Zbrosławice

Zobacz też 
 Wilki, Wilkowa, Wilkowiczki, Wilkowisko, Wilkowo, Wilkowyja, Wilków, Wilkówek, Wilkówka